Финал Кубка Англии 1901 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1900/1901. Он стал 30-м финалом Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии, старейшего футбольного турнира в мире. Матч прошёл 20 апреля 1901 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Тоттенхэм Хотспур» и «Шеффилд Юнайтед». Матч завершился вничью со счётом 2:2. Это был первый финал Кубка Англии, который сняла на киноплёнку компания Pathé. Была назначена переигровка, которая прошла через неделю на стадионе «Бернден Парк» в Болтоне, в которой победу одержали «шпоры» со счётом 3:1.

Победа стала первой в серии побед «Тоттенхэм Хотспур» в XX веке в годы, которые заканчиваются на цифру «1» (позднее было ещё шесть побед). «Тоттенхэм Хотспур» остаётся единственным победителем Кубка Англии, не входившим в Футбольную лигу (и позднее в Премьер-лигу) с 1888 года.

Обзор матча

Обзор первого матча 
На стадион «Кристал Пэлас» в Лондон пришло более 110 тысяч зрителей, чтобы посмотреть финальный матч. Счёт в игре на 10-й минуте открыл игрок «Шеффилд Юнайтед» .  из «Тоттенхэм Хотспур» сравнял счёт ударом головой на 23-й минуте. На 51-й минуте Браун удвоил преимущество «шпор», но «Шеффилду» удалось отыграться на 52-й минуте усилиями , забившего ударом головой. Матч закончился вничью 2:2, была назначена переигровка.

Обзор переигровки 
В переигровке финала, которая прошла на стадионе «Бернден Парк» в Болтоне, «Тоттенхэм Хотспур» обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:1. Счёт в игре открыл игрок «клинков» Фред Прист на 40-й минуте. Во втором тайме «шпоры» забили три мяча усилиями ,  и Сэнди Брауна. Браун также стал первым игроком в истории турнира, забивавшим в каждом раунде. Всего он забил 15 голов в Кубке Англии того сезона.

Член Южной лиги «Тоттенхэм Хотспур» стал первым и единственным клубом, выигравшим Кубок Англии, не входя при этом в Футбольную лигу (после её основания в 1888 году, а также в Премьер-лигу после 1993 года). «Шпоры» вступили во Второй дивизион Футбольной лиги только в 1908 году.

Первый матч

Переигровка

Регламент матчей 
 90 минут основного времени.
 30 минут овертайма в случае необходимости.
 Переигровка в случае необходимости.
 Замены не предусмотрены.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 Отчёт о матче на сайте Sporting Chronicle 
 Отчёт о матче на сайте Mehstg.com 
 Видеохроника финала на сайте YouTube.com 

1901
Футбол в Англии в сезоне 1900/1901
Кубок Англии 1901
Кубок Англии 1901
Апрель 1901 года
1901 год в Лондоне